Муле́н ( или Moulin — мельница) — название ряда населённых пунктов во Франции, а также французская фамилия.

 Мулен (Алье) — город в центре Франции.
 Мулен (Эна) — коммуна во Франции.
 Мулен (округ) — округ () во Франции, один из округов в регионе Овернь.
Персоналии
 Жан Франсуа Огюст Мулен (1752—1810) — французский генерал и политический деятель; член Совета пятисот, низшей палаты Законодательного корпуса (французского парламента по конституции 1795 г.), член Директории (правительства Франции) в 1799 году.
 Роже де Мулен (убит в 1187) — восьмой магистр ордена госпитальеров.
 Мулен, Жан (1899—1943) — французский борец за свободу, герой движения Сопротивления.
 Мулен, Жесси (род. 1986) — французский футболист, вратарь клуба «Сент-Этьен».
 Мулен, Жюль (1836—1876) — французский дипломат.
 Мулен, Феликс Жаке Антуан — автор первой в мире эротической фотографии, датированной 1850 г.

См. также 
  Мулен-Нёф
 Мулен-сюр-Йевр
 Мулен-сюр-Сефон
  Мулен Руж (значения)
 Мулен де ла Галетт